Mrad ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Georges Mrad (* 1969), libanesischer Geistlicher, Titularbischof von Zorava

mrad steht für:
 Milliradiant, Winkelmaß, siehe Radiant (Einheit)

MRAD steht für:
 Barret MRAD (multi-role adaptive design), Scharfschützengewehr

Abkürzung